Embargo pode referir-se a:
 Embargo - Embargo económico
 Embargo (filme) - Filme português de 2010 do realizador António Ferreira

Ver também
 Embargos declaratórios
Embargos infringentes
Embargos de divergência

Desambiguação